Martin Morning är ett animerat barnprogram från 2003, med franskt ursprung. Serien har dubbats till svenska och har visats i SVT Barn.

Programmet handlar om en pojke som vaknar varje morgon i ny skepnad och ingen dag är den andra lik.  

Pojken heter egentligen Martin Matin (matin = morgon på franska), men översättarna tyckte inte att det svenska Martin Morgon lät bra utan översatte istället till engelskas Morning.

Martin Morning sändes mellan åren 2003-2014 på SVT Barn.

Svenska röster 
 Niels Pettersson
 Love Bergström
 Jonas Bergström
 Elina Raeder
 Johan Svangren
 Susanne Barklund
 Annika Barklund
 Mikael Jönsson
 Oliver Åberg
 Andreas Nilsson
 Charlotte Ardai Jennefors
 Hans Jonsson
 Norea Sjöquist
 Johan Wahlström

Avsnitt

Källor

Externa länkar 
 
 

Barnprogram på TV
Franska animerade TV-serier från 2000-talet
TV-seriestarter 2003